Крісті Богерт і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Богерт, яка виступала в парі з Амандою Кетцер.

Богерт і Кетцер програли у чвертьфіналі парі Annica Lindstedt і Кароліна Шнайдер.

Лариса Нейланд і Гелена Сукова виграли титул, перемігши у фіналі пару Майке Бабель і Лоранс Куртуа з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Нейланд /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (чвертьфінал)
 Ева Меліхарова /  Гелена Вілдова (півфінал)
 Крісті Богерт /  Аманда Кетцер (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 SEAT Open 1997 Doubles Draw

Тур WTA 1997
Luxembourg Open
1997 у люксембурзькому спорті